Amerikai Egyesült Államok
 Carter (Arkansas)
 Carter (Dél-Dakota)
 Carter (Mississippi)
 Carter (Montana)
 Carter (Oklahoma)
 Carter (Wyoming)
 Carter (Forest megye, Wisconsin)
 Carter (Iron megye, Wisconsin)
 Carters (Georgia)
egyéb
Carter megye (egyértelműsítő lap)
Jimmy Carter amerikai elnök
Ron Carter (egyértelműsítő lap)
 Carter, dél-koreai televíziós sorozat